Зайончковская — женская форма фамилии .
 Зайончковская, Жанна Антоновна (род. 1939) — советский и российский исследователь миграции.
 Зайончковская, Малгожата (род. 1956) — польская и американская актриса.